8-й выпуск Тиррено — Адриатико — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Италии между побережьями Тирренского и Адриатического морей. Гонка проводилась с 13 по 17 марта 1973 года. Победу, второй год подряд, одержал бельгийский велогонщик Роже Де Вламинк.

Маршрут 
Гонка состояла из 7 этапов общей протяженностью 582 километра. Второй этап был отменён.

Итоговое положение

Ссылки 
Официальный сайт
Тиррено — Адриатико 1973 на FirstCycling

1973 год в велоспорте
Спорт в Италии в 1973 году
Март 1973 года